All You Need bezeichnet:
 All You Need (Film), amerikanischer Spielfilm von Randy Ser (2001) 
 All You Need (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie